Gary Marx, giornalista statunitense
Gary Marx, chitarrista britannico